Przeździecki (Przeździecka, Przeździeccy), Przezdziecki (Przezdziecka, Przezdzieccy),  Пшаздзецкі,  Пшездецкий:

 Aleksander Narcyz Przeździecki (1814-1871) – historyk mediewista
 Alojzy Przeździecki (1886-1945) – podpułkownik WP
 Andrzej Przeździecki (1926-2011) – szermierz
 Antoni Tadeusz Przezdziecki (1718-1772) – podkanclerzy litewski
 Henryk Przeździecki (1909-1977) – hokeista i piłkarz
 Henryk Przeździecki (1873-1939) – biskup podlaski i siedlecki
 Jerzy Przeździecki (1927-) – prozaik, scenarzysta filmowy
 Karol Dominik Przeździecki (1782-1832) – arystokrata, pułkownik WP
 Rajnold Przezdziecki (1884-1955) – polski dyplomata i historyk, od 1913 hrabia
 Stefan Przezdziecki (1879-1932) - dyplomata
 Wacław Jan Przeździecki (1883-1964) – generał brygady WP
 Wacław Przeździecki (1907-1979) – piłkarz

Zobacz też 
 Przezdzieccy herbu Roch III - polski ród szlachecki
 Pierzchała (herb szlachecki) (Roch)

Polskie nazwiska